Дмитрий Олегович Островский (15 апреля 1998, Москва) — российский футболист, полузащитник и нападающий киргизского клуба «Алай».

Биография 
В начале взрослой карьеры играл на любительском уровне за московские команды «Мастер», «Град», «Вулкан». В составе «Града» в 2017 году был лидером нападения команды и в одном из матчей, против «Крыльев Советов» (12:0) забил 5 голов, а всего в 23 матчах забил 17 голов.

Летом 2018 года перешёл в армянский «Арарат». Дебютный матч в чемпионате Армении сыграл 25 августа 2018 года против «Урарту», заменив на 43-й минуте итальянца Роналда Жермано. Всего в сезоне 2018/19 сыграл 12 матчей и во время зимнего перерыва покинул команду, а «Арарат» в итоге финишировал последним.

В начале 2019 года перешёл в киргизский «Алай». В первой половине сезона в чемпионате Киргизии забил 3 гола, после чего покинул команду. «Алай» в результате стал серебряным призёром.

Летом 2019 года перешёл в узбекский «Бунёдкор» и до конца сезона принял участие в 4 матчах чемпионата Узбекистана, став со своим клубом обладателем бронзовых наград.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Ессентуки»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское